Кандымов — фамилия:

 Кандымов, Алладурды (1911—1964) — Герой Социалистического Труда.
 Кандымов, Юнус Уразович (1959—2005) — крымскотатарский литератор.
 Кандымов, Сеидбай Кандымович (род. 1949) — туркменский государственный деятель, вице-премьер Туркмении (2000—2002).

 Кандымова, Надежда Ивановна (род. 1987) — российская футболистка.